Les Belles Années (Cuore), film de Vittorio De Sica et Duilio Coletti sorti en 1948
 Les Belles Années (Cuore), film de Luigi Comencini sorti en 1984